Gregorio Martínez puede referirse a:

 Gregorio Martínez (1547-1598), pintor español activo en Valladolid;
 Gregorio Martínez Navarro (1942-2017), escritor peruano;
 Gregorio Martínez Sacristán (1946-), religioso español - obispo de Zamora;
 Gregorio Martínez Sierra (1881-1947), escritor español.

en:Gregorio Martínez